Eleonora Gonzaga (1493-1550), dochter van markgraaf Francesco II van Mantua
Eleonora Gonzaga (1598-1655), dochter van hertog Vincenzo I van Mantua
Eleonora Gonzaga (1630-1686), dochter van hertog Carlo II van Nevers en Rethel